Čelovce può riferirsi a diversi comuni della Slovacchia:

Čelovce, comune del distretto di Veľký Krtíš, nella regione di Banská Bystrica
Čelovce, comune del distretto di Prešov, nella regione di Prešov
Čeľovce, comune del distretto di Trebišov, nella regione di Košice